Rascal (dessinateur) (1959-) est un écrivain et illustrateur belge pour enfants
 Rascal (roman) (1963) un roman de Sterling North sur un raton laveur
 Adapté au cinéma sous le titre Un raton nommé Rascal (Rascal, 1969)
 Rascal (jeu vidéo) (1998) un jeu vidéo de plates-formes
 Rascal (ordinateur) un SBC sorti en 2011.
 Les Rascals, film français de Jimmy Laporal-Trésor (2022).